Сергі́й Костянти́нович Тарасю́к ( — ) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1988 року в місті Кузнецовськ Рівненської області, 2005 року закінчив кузнецовську ЗОШ № 5, по тому навчався в ДОСАФі, здобув спеціальність водія. Протягом 2006—2007 років проходив службу в ЗСУ.

У березні 2015 року мобілізований як доброволець; старший солдат, військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади.

Зазнав важкого поранення 8 листопада поблизу села Славне Мар'їнського району. 12 листопада 2015-го помер від поранень у Харківському військовому шпиталі.

Похований у місті Вараш.

Без Сергія лишилися батьки Галина Борисівна й Костянтин Трохимович, брат.

Нагороди та вшанування 
 Почесний громадянин міста Кузнецовськ (рішення Кузнецовської міської ради від 15.12.2015 № 17, посмертно).

Джерела 
 Почесні громадяни Вараша
 Книга пам'яті

Уродженці Вараша
Померли в Мар'їнському районі
Поховані у Вараші
Почесні громадяни Вараша